Die NGC-Objekte von 5001 bis 5500



Nr. 5001 bis 5100

Nr. 5101 bis 5200

Nr. 5201 bis 5300

Nr. 5301 bis 5400

Nr. 5401 bis 5500

Legende 

 Liste Ngcobjekte 5001
Ngcobjekte 5001